Лещата — слюсарний інструмент, яким затискують оброблюваний предмет.
 Лещата — застаріла назва лубків, шини, за допомогою яких роблять пов'язку, що забезпечує нерухомість пошкодженої кістки кінцівки.
 Лещата — назва старовинних затискачів, зроблених з дерев'яних брусків чи штаб заліза. Використовували їх наприклад, при плетенні коробів (кінці зігнутої в круг драні з'єднувалися таким чином, що заходили один на одного; потім поміщалися між двома брусками, кінці яких зв'язувалися, і бруски фіксували кінці драні, запобігаючи їхньому розходженню), при лагодженні похилених тинів (по обидва боки тину вбивалися два стовпи і стягалися планками, які проходили наскрізь їх; це називалося «взяти тин у лещата»).
 Лещата — застаріла назва розщепленої на кінці палиці.
 Лещата — діалектна назва ковальських кліщів.
 Лещата — історична назва лиж на теренах Галичини.

Примітки